Con il termine cloropropano si possono indicare i seguenti composti chimici:

 1-cloropropano – noto anche come cloruro di propile
 2-cloropropano – noto anche come cloruro di isopropile